Groningen steht für:

 Groningen, eine Stadt und Gemeinde in den Niederlanden
 Provinz Groningen, eine Provinz in den Niederlanden
 Groningen (Suriname), eine Stadt in Suriname
 Groningen (Minnesota), eine Ortschaft im Pine County, Minnesota, Vereinigte Staaten
 (12652) Groningen, Asteroid des Hauptgürtels

Groningen ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Abraham van Groningen (1894–1987), niederländischer Gräzist und Papyrologe
 Jan Swart van Groningen (1500–1560), niederländischer Maler und Holzschneider
 Jan von Groningen (um 1570), Holzbildhauer in Husum

Siehe auch:
 Bahnhof Groningen
 Flughafen Groningen
 Hanzehogeschool Groningen
 Reichsuniversität Groningen, eine Universität in den Niederlanden
 FC Groningen, ein Fußballverein
 Gröningen (Begriffsklärung)